Чаплиц — фамилия польского дворянского рода в Российской Империи. Известные носители:

 Чаплиц, Ефим Игнатьевич (1768–1825) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 г.
Чаплиц, Владимир Николаевич (1874–1955) — Оренбургский гражданский архитектор, заслуженный деятель искусств БАССР, один из организаторов Союза архитекторов БАССР.
 Чаплиц, Юстин Адамович (1797–1873) — русский генерал, участник Кавказской войны.